

Patronyme 

 Angelo Vicari (1908-1991), policier et préfet italien.
 Daniele Vicari (1967-), réalisateur et scénariste italien.
 Hermann von Vicari (1773-1868), évêque allemand, archevêque de Fribourg.
 Lisa Vicari (1997-), actrice allemande.

Toponyme 

 Vicari est une commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie.